James Hope, 1. baron Rankeillour
 James Hope (1807–1854) – szkocki polityk